Mulla Mohammed puede referirse a dos futbolistas iraquíes de origen kurdo, hermanos:

 Hawar Mulla Mohammed (1981 - ), del Persépolis FC; o
 Halgurd Mulla Mohammed (1988 - ), del Arbil FC.